IdZ () — немецкий комплекс индивидуальной экипировки военнослужащего, созданный по программе «пехотинец будущего». Текущая модификация этой программы/комплекса носит наименование IdZ-ES (IdZ Erweitertes System). IdZ-ES полностью интегрирован и совместим с системами боевого управления и коммуникации БМП «Пума» и Boxer.

История создания 
Программа IdZ была начата в 1996 году почти сразу же после создания аналогичной программы в США. Первые прототипы испытывали во время войны в Югославии, однако они показали низкую эффективность и финансирование программы было сокращено. Разработка продолжилась после ввода подразделений Бундесвера в составе коалиционных сил в Афганистан в 2002 году. В 2006 году Бундесвер заключил контракт стоимостью 34,4 млн долларов США с Rheinmetall Defence Electronics (Бремен) на разработку прототипа комплекта второго поколения IdZ-ES и поставку первых 20 единиц к маю 2007 года для дальнейших испытаний в Афганистане.

IdZ-ES включает новый планшетный компьютер IC4U (command control communications computer) компании Rheinmetall Defence, обеспечивающий межсетевое подключение к системам командования, боевого управления и связи сухопутных войск Германии. В состав улучшенного комплекса также входит комплект датчиков управления огнём, обнаружения мин; новый защитный шлем и система отслеживания состояния военнослужащего. Концепция IdZ-ES предусматривает несколько вариантов комплектации, в частности: легкий, базовый в минимальной и максимальной конфигурациях, командирский и др. К примеру, по одной из версий  базовый вариант в максимальной конфигурации предусматривает опцию подключения двух аккумуляторных батарей (для 48 часов работы), наличие модуля управления мини-БПЛА, соединение хаба по интерфейсу USB 2.0 с нашлемной системой дополненной реальности типа ARC4 (США) и очками ночного видения.

IdZ Erweitertes System
IdZ-ES состоит приблизительно из 20 компонентов оснащения сгруппированных по трём основным областям:
 Одежда, средства защиты и разгрузочная система;
 Вооружение, оптика и оптроника;
 Системы командования, управления, связи, вычислительной техники и сбора информации (C4I). 

Бронежилет предшествующего поколения заменён на тканевый бронежилет SK1 со встроенной системой вентиляции, обеспечивает защиту от пистолетных пуль калибра до 9 мм. Модульная конструкция базового жилета позволяет повысить уровень защиты до класса 4 установкой жестких противопульных вставок.

В состав системы входит защитный шлем Fast Ballistic Helmet компании Ops-Core (США). Масса шлема 1328 г в размерах M, L. Возможность установки разнообразного навесного оборудования, например ламп и очков ночного видения. При равной стойкости со шлемом предыдущего образца масса нового шлема на 20 процентов меньше. С помощью шлемного дисплея каждый военнослужащий способен одним глазом видеть позиции всех бойцов отделения.

См. также 
 FELIN
 Ратник (экипировка)
 Land Warrior

Примечания

Литература
 Jan-Phillipp Weisswange: Von der Wirkung her denken! Wirkmittel für den infanteristischen und abgesessenen Kampf. Strategie und Technik. November 2010, , S. 11–17.
 Stefan Ley: Infanterist der Zukunft Erweitertes System Die Kampfausstattng auf dem Weg zur Realisierung. Strategie und Technik. November 2010 S. 18–23, online (PDF; 352 KB).
 Report Verlag (Hrsg.): Handwaffen, Kampfmittel und Ausrüstung für den infanteristischen Einsatz. (Wehrtechnischer Report 4/2010, ).
 Michael Schmidt: High-Tech mit Tücken. tagesspiegel 26. November 2007  

Средства индивидуальной защиты
Военная продукция Rheinmetall
Солдатские экипировки